Nikopol – miasto w Bułgarii
 Nikopol – miasto na Ukrainie
 Nikopol tytułowa postać serii komiksowej Trylogia Nikopola